BB&T Atlanta Open 2016 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2016 z cyklu Atlanta Open zaliczany do US Open Series rozgrywany w dniach 1–7 sierpnia 2016 roku w Atlancie na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 693 425 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2016
ATP
2016 w Stanach Zjednoczonych